Palla – oggetto generalmente sferico usato in vari sport e giochi
Palla – uno dei cinque attrezzi della ginnastica ritmica
Palla – capo d'abbigliamento usato dalle donne dell'antica Roma
Palla – figura dell'Araldica
Palla – in matematica, sinonimo di sfera
Palla – oggetto liturgico in uso nella celebrazione eucaristica cattolica di rito romano, detto anche "animetta"
Palla – "nobile signora", attributo delle donne Inca 
Palla da ginnastica – detta anche "palla svizzera", è un ausilio di forma sferica utilizzato per migliorare la propriocezione durante gli allenamenti
Palla di cannone – tipo di proiettile privo di carica esplosiva
Pesce palla (Tetraodontidae) – famiglia di pesci d'acqua dolce e salata
Palla – personaggio dei fumetti ideato da Benito Jacovitti

Persone
Palla – trovatore galiziano-portoghese o menestrello
Palla di Onofrio Strozzi (1372-1462) – banchiere, politico, letterato, filosofo e filologo italiano
Angelo Palla (1901-1965) – calciatore italiano
Fidia Palla (1894-1944) – disegnatore, pittore e scultore italiano
Stephan Palla (1989) – calciatore filippino

Altri progetti